Onomàstica
George Herbert Walker Bush: (1924-2018) 41è president dels Estats Units, des de 1989 a 1993
George Walker Bush: (1946) 43è president dels Estats Units, des de 2001 a 2009
 Infraestructures 
Aeroport Intercontinental George Bush: Aeroport internacional de Houston, Texas (Estats Units), en honor de George H. W. Bush